Хюинь Тан Фат (15 февраля 1913, около Митхо, Французский Индокитай — 30 сентября 1989, Хошимин, Вьетнам) — южно-вьетнамский коммунистический политик и революционер. Он был членом Первого национального собрания (Демократическая Республика Вьетнам), председателем революционного правительства Южного Вьетнама, а после объединения — заместителем премьер-министра Вьетнама.

Хюинь Тан Фат вступил в Коммунистическую партию Вьетнама в марте 1945 года и начал революционную деятельность в Сайгоне, после чего был назначен заместителем директора Комитета информации и печати Юга. Когда после Второй мировой войны французы повторно оккупировали Сайгон, они арестовали его и приговорили к двум годам тюремного заключения. После освобождения он возобновил свою революционную деятельность и в 1949 году был назначен комиссаром УБКЧК юга и окружным комиссаром УБКЧК по Сайгон-Чолон.

Хюинь Тан Фат стал председателем Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам (ВРП) после его формирования в 1969 году. После капитуляции правительства Южного Вьетнама 30 апреля 1975 года ВРП стала номинальным правительством Южного Вьетнама. Он занимал этот пост до 2 июля 1976 года, когда страна была воссоединена с Северным Вьетнамом, что сделало его единственным коммунистическим премьер-министром Южного Вьетнама. С 1976 по 1982 год он был вице-премьером в объединенном Вьетнаме, а в 1982 году стал вице-президентом Государственного совета.

За преданность революции он был награжден орденом Хо Ши Мина.

Примечания 

Члены Коммунистической партии Вьетнама
Революционеры Вьетнама
Персоналии Вьетнамской войны
Президенты Республики Вьетнам
Депутаты Национального собрания Вьетнама
Вице-премьеры Вьетнама